Obedience е EP албум на блек метъл групата Marduk. Obedience и Funeral Bitch са презаписани за албума La Grande Danse Macabre (2001)

Състав 
 Ерик „Легиън“ Хагщедт – вокали
 Морган „Ивъл“ Хякансон – китара
 Роджър „Боги“ Свенсон – бас
 Фредрик Андерсон – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Мардук
Музикални албуми от 2000 година
EP-та